Спесивцевы — дворянский род.

Восходит ко 2-й половине XVII в. Федот Алексеев сын Спесивцов, в 1679 и других годах по разряду писан был в числе дворян с поместным окладом. Происшедшие от этого рода Свирид Афанасьев и Дмитрий Титов дети Спесивцовы с потомством их, по Именному Высочайшему указу, от 11 декабря 1898 года на докладе Правительствующего Сената, обращены в первобытное предков их дворянское состояние и выключены из подушного однодворческого оклада.

Род внесён в VI часть родословной книги Курской губернии.

Описание герба 
В верхней половине щита, в чёрном поле изображена золотая звезда. В нижней красного цвета половине перпендикулярно означена серебряная городовая стена и через неё крестообразно положены ружьё и шпага.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной со страусовыми перьями. Намёт на щите красный, подложенный золотом. Герб рода Спесивцевых внесён в Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 107.

Литература 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены ружья
Дворянские роды, на гербах которых изображены шпаги